«Проклятие моей матери» (; другое название «Чувство вины») — комедия 2012 года. Мировая премьера фильма состоялась 19 декабря 2012 года.

Сюжет 

Энди Брюстер (Роген) изобрел новое чистящее средство и просит мать (Стрейзанд) отправиться с ним в рекламную кампанию по стране. Но на самом деле его цель иная — соединить сердца матери и мужчины, в которого она была влюблена в молодости. Мама согласилась по похожей причине — она винит себя в неудачах сына на любовном фронте и берется во время путешествия исправить дело.

В ролях

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 2012 года
Фильмы Энн Флетчер
Кинокомедии США
Кинокомедии 2012 года
Фильмы Paramount Pictures
Фильмы Skydance Productions
Фильмы с музыкой Кристофа Бека
Фильмы, спродюсированные Сетом Рогеном